Дми́трий Ува́рович Огурцо́в (1922—1943) — подпольщик и участник Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».

Биография 
Дмитрий Огурцов родился 15 ноября 1922 года в селе Юрасов Хутор (ныне — Севского района Брянской области).

Мать — Ефимия Фёдоровна. К началу войны окончил 9 классов. В комсомол вступил в 1939 году.

В ноябре 1941 года Дмитрия призвали в армию. Он проходил службу сначала в Анапском учебном отряде, а затем в 144-м отдельном батальоне морской пехоты. Был направлен в школу военно-морских радистов, после окончания которой он принимал участие в обороне города Темрюк. Там попал в окружение и был пленён. Вместе с другими пленными был направлен в Новороссийск, откуда совершил побег.

28 января 1943 года Дмитрий был арестован. До 31 января находился в краснодонской тюрьме, а затем в ровеньковской окружной жандармерии. Однажды, когда арестованных выгнали на работу расчищать снег, Огурцов совершил побег, но неудачно. После жестоких пыток 9 февраля 1943 года он был расстрелян фашистами в Гремучем лесу под Ровеньками. Похоронен в  жертв фашизма в центре города  в сквере имени «Молодой гвардии».

Награды 
Посмертно награждён медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Примечания

Источники 
 Огурцов Дмитрий
 Молодая гвардия — Дмитрий Огурцов 

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Казнённые в 1943 году
Похороненные в братской могиле
Члены «Молодой гвардии»